Ronald H. Ballou, (Columbus, 20 de agosto de 1937) é professor de Operações na Weatherhead School of Management, em Cleveland, Ohio. Recebeu o título de bacharel em engenharia mecânica em 1960, e em 1963 recebeu o título de MBA, e em 1965 recebeu o título de Ph.D. em administração de empresas com especialização em Logística, todos pela universidade do estado de Ohio.

Atuando na área acadêmica desde 1965, iniciou como professor assistente na Northwestern University, foi professor de Métodos Quantitativos, Marketing e Transporte e diretor do programa de MBA.

Escreveu alguns livros que foram traduzidos para o português, como o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/Logística Empresarial (Editora Bookman, 2006) e o livro Logística Empresarial: Transportes, Administração de Materiais, Distribuição Física (Editora Atlas, 1993). Tem mais de 50 artigos publicados em diversas áreas .

Tem atuado como consultor de empresas como a Westinghouse Electric Company e Accenture. Esteve a primeira vez no Brasil em 1996, quando foi palestrante no seminário internacional de cadeia de suprimentos.

Softwares 
Desenvolveu uma série de softwares para auxílio no cálculo de rotas e planejamento logístico.

 LOGWARE Version 5.0, Um sistema com 16 módulos de suporte a tomada de decisão nos problemas logísticos.
 NETWORK Version 10.0, Um modelo de sistema para planejamento da cadeia de suprimentos e rede de distribuição.
 ROUTER Version 2.1, Um modelo de sistema para planejamento de rotas.

Ver também 
 Logística
 Suprimentos
 Distribuição (Logística)

Ligações externas 
 

Ballou, Ronald H
Ballou, Ronald H